aspirant – stopień w korpusie aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej
 aspirant – stopień w Policji
 aspirant – stopień podoficerski w Wojsku Polskim we Francji (1939–1940)
 aspirant – stopień wojskowy we Francuskich Siłach Zbrojnych
 aspirant – najniższy stopień oficerski w Straży Granicznej w latach 1928–1939

Zobacz też 
 aspirantura